Slovo polymorfismus nebo polymorfie znamená schopnost zaujímat více forem v různých významech:

 Polymorfie (v krystalografii, farmakologii, geochemii) – schopnost látky (léčiva, minerálu) krystalovat v různých krystalových strukturách 
 Genetický polymorfismus – proměnlivost určitých úseků genomu
 Jednonukleotidový polymorfismus – tzv. SNP, odlišnosti v jedné bázi
 Polymorfismus délky restrikčních fragmentů – odlišnosti v délce řetězců DNA vzniklých štěpením specifickými enzymy
 Polymorfismus (biologie) – proměnlivost buněčných kultur
 Polymorfismus (programování) – vlastnost programovacího jazyka
 Polymorfie (psychologie) – proměnlivost nálad

Související články 
 Genetická diverzita